Talkabout è il primo album discografico della cantautrice sarda Irene Nonis.

L'album è stato prodotto nel 2003 dalla Universal.

Tracce
 Soul of mine
 Recogn-eyez
 Talk 'n touch
 No one can replace me
 Calendar
 Drinkin'
 Well...
 Ajar
 Ain't it that something
 U.got
 How do you do today?
 Same old street
 Surfer ballad
 Talk 'n touch - '70s may king love version (Bonus track)